
Тюмень, туман — русская огласовка слова тюрко-монгольского происхождения.

Населённые пункты в России

Существующие 
 Тюмень — город, административный центр Тюменской области.
 Тюмень — село в Троицком районе Алтайского края.
 Тюмень — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Тюмень — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Тюмень — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.

Исторические 
 Тюмень — исчезнувший город на Северном Кавказе, центр Тюменского владения.
 Тюмень — деревня в Юрьянском районе Кировской области, исчезла в 1988 году.
 Тюмень немецкий — одно из исторических сёл, объединённых 1948 году в современное село Овражное в Сакском районе (Крым).
 Тюмень русский — одно из сёл, объединённых в село Овражное.
 Тюмень татарский — одно из сёл, объединённых в село Овражное.

Персоналии 
 Тюмень, Тюменевы — фамилия калмыцких нойонов.
 Тюмень, Батур-Убуши — брат Серебджаба, писатель, переводчик, архитектор, гвардейский офицер.
 Тюмень-Джиргалан — калмыцкий нойон, владелец Хошеутовского улуса, основатель рода Тюменевых (Тюмень).
 Тюмень, Серебджаб (1774—1858)— калмыцкий нойон, герой войны 1812 года.
 Тюмень, Сереп-Джап Батыкович (1881—1937) — нойон, член II Государственной думы от Астраханской и Ставропольской губерний.

Спортивные клубы 
 «Тюмень» — футбольный клуб.
 «Тюмень» — мини-футбольный клуб.
 «Тюмень» — мужской волейбольный клуб.
 «Тюмень»-ТюмГУ — женский волейбольный клуб.
 «Тюмень-дубль» — мини-футбольный клуб.

Другое 
 Тюмень — станция Свердловской железной дороги в одноимённом городе.
 Тюмень, Тюменское владение — историческое государственное образование тюменов на Северном Кавказе.
 «Тюмень» — колёсный буксирный пароход Министерства Путей Сообщения России, участник Гражданской войны.
 «Тюмень» — распространённая в СССР, а затем в СНГ марка торговых механических рычажных весов типа РН-10Ц13У, выпускавшихся с 1959 по 2012 год.

См. также 
 
 Тюменевка
 Тюменские
 Тюмены